Csikós Attila (1942–2017) Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar építész, jelmez- és díszlettervező
Csikós Attila (1969) író, dramaturg